Good Apollo, I'm Burning Star IV, Volume Two: No World for Tomorrow (muitas vezes abreviado como No World For Tomorrow) é o quarto álbum da banda Coheed and Cambria, lançado em 23 de outubro de 2007. O álbum é uma sequência direta de seu álbum anterior, Good Apollo, I'm Burning Star IV, Volume One: From Fear Through the Eyes of Madness.

Faixas 

 The Reaping
 No World for Tomorrow
 The Hound (of Blood and Rank)
 Feathers
 The Running Free
 Mother Superior
 Gravemakers & Gunslingers
 Justice in Murder
 The End Complete I: The Fall of House Atlantic
 The End Complete II: Radio Bye Bye
 The End Complete III: The End Complete
 The End Complete IV: The Road and the Damned
 The End Complete V: On the Brink

Álbuns de rock
Álbuns de 2007
Álbuns de Coheed and Cambria